Zapuntel je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na otoku Molatu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 42 stanovnika.

Znamenitosti 
 crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra